Le terme Pabok peut signifier:

 Zec Pabok, situé dans la ville de Chandler (Québec), dans la municipalité Le Rocher-Percé, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 20' 38"; 64° 42' 20"

 Pabok, ex-municipalité régional de comté (MRC) dont le nom a été remplacé par Le Rocher-Percé, situé en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 22' 00"; 64° 37' 00"

 Lac Pabok, situé dans la ville de Chandler (Québec), dans la muninicipalité Le Rocher-Percé, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées: 48° 21' 41"; 64° 49' 06"